The Cold Earth Slept Below — дебютный полноформатный альбом проекта Judas Iscariot выпущенный в 1996 году лейблом Moribund Records. В 2002 году альбом был перезаписан и переиздан. Последняя в списке композиция «Nietzsche» посвящена немецкому философу Фридриху Вильгельму Ницше.

Список композиций 
 Damned Below Judas — 05:23
 Wrath — 00:26
 Babylon — 06:33
 The Cold Earth Slept Below — 05:08
 Midnight Frost — 04:05
 Ye Blessed Creatures — 04:59
 Reign — 03:20
 Fidelity — 04:23
 Nietzsche — 09:34

Альбомы 1996 года
Альбомы Judas Iscariot